Kreševo je lahko:
 Kreševo, Bosna in Hercegovina
 Kreševo, Hrvaška